Nördlinger oder Noerdlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Nördlinger (1818–1897), deutscher Forstwissenschaftler
 Hugo Noerdlinger (1862–1917), deutscher Chemiefabrikant
 Julius Simon von Nördlinger (1771–1860), deutscher Forstwissenschaftler
 Karl Nördlinger (1812–1896), deutscher Kupferstecher, Zeichner und Maler
 Wilhelm Nördlinger (1821–1908), deutscher Eisenbahningenieur